Князь Андрей Андреевич Голицын (ум. ) — воевода и боярин в Смутное время и во времена правления Михаила Фёдоровича.

Предок всех существующих князей Голицыных, крупный землевладелец.
Младший сын боярина Андрея Ивановича Голицына по прозвищу «Скуриха» и Анны Ивановны Бельской (ум.1624). Имел старшего брата — Ивана и двух сестёр — Ирину и Феодору (ум.1651), которая стала второй женой князя Дмитрия Пожарского.

Биография 
В январе 1608 года, в день бракосочетания царя Василия Шуйского с княжной Буйносовой, был вторым в свадебном поезде. С 1618 года — стольник, в 1623 году служил у большого государева стола в царской трапезе в Троице-Сергиевой лавре. 

В 1625—1631 годах служил в Москве в качестве дворянина. В Боярской книге упомянут московским дворянином в 1627-1629 годах, стряпчим в 1636 году, также имеется помета о годе смерти.

В 1628 году встречал на первой встрече при представлении Государю и патриарху Филарету турецкого посла. В 1632 — 1635 годах первый воевода в Тобольске, откуда уведомлял Государя о приходе под Тюмень калмыков и посылке против них детей боярских. 

Пожалован в бояре 06 января 1638 года, в этом году неоднократно обедал у Государя в Столовой палате.  В январе-сентябре 1638 года — судья Владимирского судного приказа. В апреле-сентябре — Приказа ратных людей.

Входил в ближний круг царя Михаила Фёдоровича. В мае 1638 года встречал крымского посла: Боярин князь Ондрий Ондреевич Голицын с полчаны своими стоял по Калужской дороге у Крымского двора, и от Крымского двора по Калужской дороге по повороту на Серпуховскую дорогу на Котёл для тово, что крымские гонцы с приставом с Котла ехали на Калужскую дорогу
В 1638 году, во время летнего похода Михаила Федоровича в село Покровское «оставлен ведать Москву». 

Умер 22 сентября 1638 года.

Семья 
В заключённом в 1628 г. браке с Евфимией Юрьевной Пильемовой-Сабуровой (ум. 1641)
родились четверо сыновей, от которых пошли четыре ветви рода Голицыных:
 Василий (? — 1652) — ветвь Васильевичей
 Иван (около 1630 — 1690) — ветвь Ивановичей (пресеклась в 1751 году)
 Алексей (1632—1694) — ветвь Алексеевичей
 Михаил (1639/1640—1687) — ветвь Михайловичей

Предки

Примечания

Литература 
 Большая Российская Энциклопедия: В 30т./Председатель Науч.-ред.совета Ю. С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец. Т.7. Гермафродит—Григорьев. — Большая Российская Энциклопедия. — 2007. — 797 с.:ил.:карт. — С. 323. (ISBN 978-5-85270-337-8)
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Голицын Андрей Андреевич. стр. 86-87.

Ссылки 
 О А. А. Голицыне

Андрей Андреевич
Воеводы Тобольска
Стольники (Русское государство)
Бояре